Příjmení Navrkal, přechýleně Navrkalová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 František Navrkal (voják) (1911–1938), český zedník a interbrigadista
 František Navrkal (* 1992), český politik (Piráti) a datový analytik
 Josef Navrkal (1912–2003), český římskokatolický kněz, politický vězeň komunistického režimu a papežský kaplan
 Pavel Navrkal (* 1943), český spisovatel a historik
 Stanislav Navrkal (* 1949), český politik (KSČM)

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení